SSAS est un sigle pour:
 SSAS (Ship Security Alert System), système d'alerte de sûreté du navire

 SSAS, (SQL Server Analysis Services), système de gestion de données multidimensionnelles